2004 Голяма награда на Унгария е 19-о за Голямата награда на Унгария и тринадесети кръг от Сезон 2004 във Формула 1, който се провежда на 15 август 2004, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Квалификации

Състезание

Бележки 
 Лидер по време на състезанието: Михаел Шумахер – 70 обиколки (1 – 70);
 Първа стартова позиция: Михаел Шумахер 1:19,146;
 Най-бърза обиколка: Михаел Шумахер 1:19,071;
 Първо състезание за сезона за Рикардо Зонта и негов дебют за отбора на Тойота на мястото на Кристиано да Мата;

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници

Външни препратки 
 

Голяма награда на Унгария